Decimotercera y última edición de la Copa de Ferias, en la que tomaron parte 64 equipos pertenecientes a 29 federaciones nacionales distintas. Tras esa temporada, la Copa de Ferias fue abolida y reemplazada por la Copa de la UEFA.

La final se disputó entre el Leeds United y la Juventus a doble partido en los estadios de ambos equipos, con victoria del conjunto inglés por la regla de los goles de visitante tras un resultado global de 3-3. Después de este triunfo, se disputó el título en propiedad en una finalísima con el primer campeón y máximo ganador de la competición, el F.C Barcelona.

El Arsenal, vigente campeón, fue eliminado en cuartos de final por el Colonia.

Primera Ronda

Segunda Ronda

Rondas siguientes

Véase también 
 Copa de Ferias

Referencias

<center>

Copa de Ferias
Fútbol en 1970
Fútbol en 1971
Leeds United Football Club